

Geslacht 
De Graeff (geslacht), een Amsterdamse regentengeslacht

Personen 
Lenaert Jansz de Graeff (?-1578), broer van Dirk Jansz, een watergeus
Diederik Jansz Graeff (1529-1589), burgemeester van Amsterdam
Jacob Dircksz de Graeff (1570-1638), burgemeester en Amsterdamse regent
Cornelis de Graeff (1599-1664), burgemeester en Amsterdamse regent, bewindhebber VOC
 Dirk de Graeff (1601-1637), vroedschap en schepen van Amsterdam
Andries de Graeff (1611-1678), burgemeester en Amsterdamse regent
Pieter de Graeff (1638-1707), zoon van Cornelis, schepen van Amsterdam, bewindhebber VOC
Jacob de Graeff (1642-1690), zoon van Cornelis, schepen van Amsterdam,
 Johan de Graeff (1673-1714), zoon van Pieter, en Amsterdamse regent
Gerrit de Graeff I (1711-1752), kleinzoon van Pieter, schepen van Amsterdam, bewindhebber van WIC en VOC
Johannes de Graeff (1729-1813), gouverneur van Sint-Eustatius 
Gerrit de Graeff II (1741-1811), schepen van Amsterdam
Gerrit de Graeff (III) van Zuid-Polsbroek (1766-1814), vrijheer van Zuid-Polsbroek en heer van Purmerland en Ilpendam
Gerrit de Graeff (IV) van Zuid-Polsbroek (1797-1870), vrijheer van Zuid-Polsbroek en heer Purmerland en Ilpendam, gemeenteraadslid van Amsterdam
Dirk de Graeff van Polsbroek (1833-1916), zaakgelastigde te Pruisen, gezant in Denemarken, Zweden en Noorwegen, en minister-resident in Japan
Gijsbert Carel Rutger Reinier de Graeff (1838-1923), officier, ridder in de Militaire Willems-Orde
Andries Cornelis Dirk de Graeff (1872–1957), Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië en minister van Buitenlandse Zaken
 Dirk Georg de Graeff (1905-1986), kamerheer en ceremoniemeester van de Nederlandse koningin, directeur bij de Twentse Bank en managing director van de Algemene Bank Nederland
Werner Graeff  (1901-1978), Duits beeldhouwer
Tom Graeff (1929-1970), regisseur en acteur (Teenagers from Outer Space)
Egbert de Graeff, hockeyspeler
Jan Jaap de Graeff (1949), directeur Natuurmonumenten